Andreï Stratan (1966-), homme politique moldave
 Cleopatra Stratan (2002-), chanteuse moldave
 Cosmina Stratan (1984-), actrice roumaine
 Dmytro Stratan (1975-), joueur de water-polo ukrainien